hrabstwo Burke (ang. Burke County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Burke (ang. Burke County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Burke (ang. Burke County) w USA, w stanie Dakota Północna